Die Irish League 1975/76 war die 75. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Crusaders FC wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1975/76
Fußballsaison 1975/76